Esztergomi Főkáptalani Levéltár
Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár
Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár